Emmanuel College Men's Volleyball – squadra di pallavolo maschile con sede a Franklin Springs, Georgia
Emmanuel College Men's Volleyball – squadra di pallavolo maschile con sede a Boston, Massachusetts